Senožeti (Dol pri Ljubljani), een plaats in de Sloveense gemeente Dol pri Ljubljani
 Senožeti (Zagorje ob Savi), een plaats in de Sloveense gemeente Zagorje ob Savi